plaatsen
 Warfield (Engeland), een plaats in Berkshire in Engeland.
 Warfield (Kentucky), een plaats in Kentucky in de Verenigde Staten.
 Warfield (Brits-Columbia), een plaats in Brits-Columbia in Canada.
 The Warfield, een concertgebouw in Californië in de Verenigde Staten.

Personen
 Benjamin Breckinridge Warfield, een theoloog van de Universiteit van Princeton.
 Brian Warfield, een Iers muzikant van de band Wolfe Tones.
 Catherine Anne Warfield, een Amerikaans auteur.
 David Warfield, een Amerikaans acteur.
 Derek Warfield, een Iers muzikant van de band Wolfe Tones.
 Edwin Warfield, Voormalig gouverneur van de Amerikaanse staat Maryland.
 Eric Warfield, een Amerikaanse Americain Football speler.
 Henry Ridgely Warfield, een 19e-eeuws politicus.
 Joe Warfield, een Amerikaans acteur en professor van de Universiteit van New York.
 John N. Warfield, een Amerikaans wetenschapper.
 Justin Warfield, een Amerikaanse muzikant.
 Marlene Warfield, een Amerikaans actrice.
 Marsha Warfield, een Amerikaans actrice.
 Paul Warfield, een Amerikaanse Americain Football speler.
 S. Davies Warfield, een Amerikaanse bank directeur en spoorweg magnaat.
 William Warfield, een Amerikaans zanger.